Kofaktor může být:

 kofaktor (matematika) – v lineární algebře algebraický doplněk prvku matice 
 kofaktor (biochemie) – v biochemii nebílkovinná složka složených proteinů